Томпак — сплав латуні з цинком

Томпак — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область